Анато́лий Золотарёв:
 Золотарёв, Анатолий Гаврилович (1921—2011) — советский учёный-геоморфолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Золотарёв, Анатолий Иванович (1934—2006) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Золотарёв, Анатолий Павлович (род. 1949) — советский и российский деятель органов внутренних дел, Начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу (2001—2008).